Die 62. Tischtennisweltmeisterschaft fand vom 29. Mai bis 5. Juni 2017 in Düsseldorf statt. Dies beschloss die Mitgliederversammlung des Weltverbands ITTF im April 2015. Deutschland war zuletzt 2012 Gastgeber und insgesamt schon sechsmal Ausrichter der Weltmeisterschaft. Der Austragungsort war die Messe Düsseldorf mit der Halle 6 als Hauptspielort. Es wurden nur die Individualwettbewerbe ausgetragen.

Teilnehmer 
Jeder Verband durfte zwei gemischte Doppel und (pro Geschlecht) zwei Doppel und drei Einzelspieler melden. Einen weiteren Einzelstartplatz pro Verband gab es für einen Spieler, der sich in der Weltrangliste unter den besten 100 befand, einen weiteren für einen Top 20-Spieler, sodass im Einzel maximal fünf Spieler pro Verband starten durften. Ausschlaggebend war die Weltrangliste vom Januar 2017. Im Einzel und Doppel durften unterschiedliche Spieler gemeldet werden, gemischtnationale Doppel waren erlaubt. Entsandte ein Verband einen Spieler in ein gemischtnationales Doppel, verbrauchte dieser dennoch einen ganzen der zwei Doppel-Startplätze des Verbands.

Gastgeber Deutschland durfte unabhängig von der Weltrangliste jeweils drei Doppel, drei gemischte Doppel und sechs Einzelspieler melden.

Folgende Verbände konnten im Einzel fünf Spieler melden:
 Männer: , , , , , , , , , 
 Frauen: , , , , , , , ,

Modus 
Im Einzel waren die in der Weltrangliste höchstplatzierten 64 Spieler für die Runde der letzten 128 gesetzt. Die 32 dahinter platzierten Spieler wurden ebenfalls in diese Runde gelost, alle anderen Teilnehmer starten in der Qualifikationsrunde, die aus einer Gruppenphase mit 3er- oder 4er-Gruppen und einer anschließenden K.-o.-Phase bestand, wo die übrigen 32 Teilnehmer ausgespielt wurden, die ins Hauptfeld vorrücken konnten.

Im Doppel waren 32 Paarungen für das Hauptfeld gesetzt, 16 weitere Doppel wurden zusammen mit den 16 Doppeln, die die im K.-o.-System ausgetragene Qualifikation überstanden hatten, hinzugelost.

Doppel wurden in der Qualifikation im Best-of-Five-Modus ausgetragen, alle anderen Spiele im Best-of-Seven-Modus. Die Setzung erfolgte mit Hilfe der Weltrangliste vom Mai 2017.

Ergebnisse

Medaillen

Herreneinzel

Halbfinale und Finale

Erste Runde bis Viertelfinale

Dameneinzel

Halbfinale und Finale

Erste Runde bis Viertelfinale

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed-Doppel

Wissenswertes 
 Mit neun Jahren war Ylýas Allanazarow (* Mai 2008) aus Turkmenistan der jüngste Teilnehmer.
 An fünf Wettkampftagen waren die Tickets ausverkauft, insgesamt kamen 58.000 Zuschauer.
 Der Deutsche Tischtennis-Bund DTTB erzielte einen Gewinn von einer Million Euro vor Steuern.
 3.000 Volunteers halfen bei der Vorbereitung der WM und der Organisation.

Weblinks 
 Die WM auf der Seite der ITTF (abgerufen am 20. Dezember 2016)
 Offizielle Homepage (abgerufen am 20. Dezember 2016)

Einzelnachweise 

2017
Tischtennisveranstaltung 2017
Weltmeisterschaft 2017
Sportveranstaltung in Düsseldorf